Владимир Сидорин:
 Сидорин, Владимир Ильич (1882—1943) — военачальник Русской Императорской армии и Донской армии Всевеликого Войска Донского, генерал-лейтенант.
 Сидорин, Владимир Иванович (1946—2019) — российский актёр-кукольник, заслуженный артист Российской Федерации (1997).